DeGeneres ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen DeGeneres (* 1958), US-amerikanische Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Komikerin
 Portia de Rossi (* 1973), australisch-US-amerikanische Schauspielerin, bürgerlich Portia DeGeneres